Petzold est le nom de famille de
 Alfons Petzold (1882 - 1923), écrivain autrichien ;
 Barbara Petzold (née en 1955), skieuse allemande ;
  (né en 1953), a rédigé des livres sur la programmation sous Microsoft Windows ;
 Christian Petzold (1960 -), réalisateur allemand ;
 Christian Petzold (1677-1733), compositeur allemand;
 Dietlind Petzold (née en 1941), sculptrice allemande ;
 Eduard Petzold (1815 - 1891) paysagiste allemand ;
 Jürgen Petzold (né en 1953), homme politique allemand ;
 Linda Petzold (née en 1954), informaticienne et mathématicienne américaine ;
 Maik Petzold (né en 1978), triathlète allemand.